Piorunów – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Wodzierady 
 Piorunów – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Błonie 
 Piorunów – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Władysławów
 Piorunów – dawna gmina wiejska w województwie łódzkim i poznańskim
 Piorunów – dawna gromada w powiecie pruszkowskim w województwie warszawskim

Zobacz też 
 Piorunów-Kolonia